Thénac puede referirse a: 

 Thénac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Thénac, comuna francesa situada en Dordoña.